Alix van Hessen-Darmstadt (1872-1918), de laatste tsarina van Rusland, gehuwd met tsaar Nicolaas II van Rusland
Charlotte van Pruisen (1798-1860), prinses van Pruisen, tsarina van Rusland, dochter van koning Frederik Willem III van Pruisen en gehuwd met Nicolaas I van Rusland